Азинго има више значења:
 Азинго (Кечултенанго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Азинго (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Азинго, Ла Кумбре (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Азинго (Тесхуакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику